Рудлево — название населённых пунктов в России:

 Рудлево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Рудлево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.